De Hooge Steenen Molen te Amsterdam
Stenen Molen (Brecht) te Brecht (Antwerpen)
Stenen Molen (Ertvelde) te Ertvelde (Oost-Vlaanderen)
Stenen Molen (Ingooigem) te Ingooigem (West-Vlaanderen)
Stenen Molen (Kessel) te Kessel (Antwerpen)
Stenen Molen (Melsen) te Melsen (Oost-Vlaanderen)
Stenenmolen te Oudegem (Oost-Vlaanderen)
Stenen Molen (Putte) te Putte (Antwerpen)
Stenen Molen (Rekkem) te Rekkem (West-Vlaanderen)
Stenen Molen (Schoten) te Schoten (Antwerpen)
Stenen Molen (Zwevegem) te Zwevegem (West-Vlaanderen)
Molen Van de Steene te Kaprijke (Oost-Vlaanderen)